Квалификация чемпионата Европы по водному поло среди мужчин 1993 — 1-я  мужская квалификация для участия в чемпионате Европы, в квалификации  приняли участие 24 европейские команд. Состоялась с 26 по 31 мая 1993 года. В женском турнире, квалификация не организовывалась.

Украина позже заменила сборную  СРЮ (которая была действующим чемпионом Европы), которая из-за гражданской войны  была дисквалифицирована.

Турнир 
Турнир проходил в городе  Шеффилд,(Великобритания)

Квалификационный турнир

Группа А 
Матчи группы проходили в  Барселоне,(Испания)

Группа В 
Матчи группы проходили в  Загребе,(Хорватия)

Группа С  
Матчи группы проходили в  Палермо,(Италия)

Группа D

Ссылки 
 Квалификация на сайте todor66.com  

1993
1993 год в водном поло